The Trammps (Трэммпс) — американская музыкальная диско-группа.

Музыкальный сайт AllMusic называет The Trammps самой соульной вокальной группой из тех, что работали в стиле диско. Была основана в 1960-х годах, сначала называлась «The Volcanos» и также какое-то время «The Moods».

Первый состав группы был:
 Джин Фейт () — лид-вокал
 Эрл Янг ()
 Джимми Эллис ()
 Деннис Харрис () — гитара
 Рон Керси () — клавишные
 Джон Харт () — орган
 Стенли Уйэд () — бас-гитара
 Майкл Томас () — ударные.

Затем происходили различные изменения и переименования. И в середине 1970-х группа возникла уже с названием The Trammps в следующем составе:
 Джимми Эллис () — лид-вокал
 Норман Харрис ()
 Стенли Уйэд () — бас-гитара
 Роберт Апчёрч ()
 Эрл Янг ().

Первым синглом группы, который попал в чарты, был «Zing! Went the Strings of My Heart» (17 место в ритм-н-блюзовом чарте «Билборда» в 1972 году) — кавер-версия песни Джуди Гарланд 1940-х годов.

Но, как пишет AllMusic,

Состав 
 См. «The Trammps § Band members» в английском разделе.

Признание 
Песня «Disco Inferno» в исполнении группы The Trammps входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Дискография 
 См. «The Trammps § Discography» в английском разделе.

См. также 
 Disco Inferno — альбом группы The Trammps

Примечания

Ссылки 
 
 История группы
 The Trammps на сайте AllMusic


Музыкальные коллективы из Филадельфии
Группы в стиле диско
Ритм-энд-блюзовые группы США
Соул-группы
Исполнители Atlantic Records
Лауреаты премии «Грэмми»